Burg Neuerburg bezeichnet:

 eine Burg bei der Stadt Neuerburg, siehe Neuerburg (Burg) im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 eine der sieben kurtrierischen Landesburgen bei der Stadt Wittlich, siehe Burg Neuerburg bei Wittlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 eine Burg in der Ortsgemeinde Niederbreitbach an der Wied, siehe Neuerburg (Wied) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz